Strada statale 58 – strada statale polacca
 Strada statale 58 della Carniola